Albalate de las Nogueras kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albalate de las Nogueras (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Albalate de las Nogueras (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar